Kiernan ist ein Name irischen Ursprungs. Er wird zumeist als Familienname geführt; als männlicher Vorname kommt Kiernan selten vor.

Herkunft und Bedeutung

Familienname 
Als Familienname ist Kiernan die verkürzte Form von McKiernan, der wiederum die anglisierte Form des gälischen Meic Thighearnáin ist und Sohn des Tighearnan bedeutet. Die Meic Thighearnáins waren im alten Irland die Besitzer der Baronie von Tullyhunco und siedelten bei Croghan.

Ergänzende Herleitungen weisen auf das keltische Wort cuirnin (Busch) oder das gälische Wort cuirnean (kleiner Steinhaufen oder -hügel).

Vorname 
Als Vorname ist Kiernan eine anglisierte Variante des gälisch-irischen Namens Ciarán oder schottisch-gälisch Ciaràn (irische Aussprache:  or ; englische Aussprache: ) und kann „kleiner, dunkler Mann“ oder „dunkelhaariger Mann“ bedeuten. Alle Namensformen sind vom gälischen Wort ciar (deutsch: schwarz, dunkel) abgeleitet.

Varianten 
Namensvarianten sind Ciaran, Keiran, Keiron, Kernan, Kieran, Kieren, Kieron, Kierren, Kierrin, Kierron, Kiran oder Kyran. Die Namensvarianten kommen häufiger als Vornamen vor.

Namensträger

Familienname 
 Ben Kiernan (* 1953), australischer Historiker
 Caitlín R. Kiernan (* 1964), irisch-amerikanische Autorin von Science-Fiction, Dark Fantasy und Comics sowie Paläontologin
 Colm Kiernan (1931–2010), irischer Historiker
 Francis Kiernan (1800–1874), britischer Anatom und Mediziner
 Ian Kiernan (1940–2018), australischer Segelsportler und Umweltaktivist
 Jeremy Kiernan (1953–2021), irischer Leichtathlet
 Mike Kiernan (* 1961), irischer Rugby-Union-Spieler
 Rob Kiernan (* 1991), irischer Fußballspieler
 Thomas J. Kiernan (1897–1967), irischer Diplomat
 Tom Kiernan (* 1939), irischer Rugby-Union-Spieler
 Victor Kiernan (1913–2009), britischer Historiker
 William Kiernan (1908–1973), US-amerikanischer Szenenbildner beim Film

Vorname 
 Kiernan Shipka (* 1999), US-amerikanische Schauspielerin

Einzelnachweise 

Familienname
Männlicher Vorname
Englischer Personenname
Irischer Personenname